Кубок Испании по футболу 2009—2010 — 103-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Обладателем Кубка Испании в 4 раз стала Севилья.

Календарь

Первый раунд

Результаты 
Матчи первого раунда были сыграны 30 августа 2006 года.Шесть клубов автоматически прошли во второй раунд:Агилас,Алькояно,Картахена,Бадахос,Фуэнлабрада,Расинг.

Второй раунд

Результаты 
Матчи второго раунда были сыграны 20 сентября 2006 года.Кастельон автоматически прошел в третий раунд.

Третий раунд

Результаты 
Матчи третьего раунда были сыграны 4 октября 2006 года.Херес автоматически прошла в следующий раунд.

Финальный раунд

1/16 финала 
Первые матчи 1/16 финала состоялись 24 октября 2006 года, ответные — 7−8 ноября.

|}

1/8 финала 
Первые матчи 1/8 финала состоялись 10 января 2007 года, ответные — 17 января.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи 1/4 финала состоялись 31 января 2007 года, ответные — 28 февраля.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи 1/2 финала состоялись 18—19 апреля 2007 года, ответные 9—10 мая.

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
Marca.com 
AS.com 
Copa del Rey 2006/2007 Official Website

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Испании в 2006 году
Спорт в Испании в 2007 году